

Toponymie 
Modra est un toponyme qui peut désigner :
 wikt:Modrá signifie « bleue » en tchèque.

Modra, un village situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Modra Stena, un village de la municipalité de Babušnica, dans le district de Pirot.

Modra, une ville du district de Pezinok, dans la région de Bratislava ;
 Modra nad Cirochou, une commune du district de Humenné, dans la région de Prešov.

Modrá, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín.

Patronymie 
 Kerry Modra (1973-), coureuse cycliste australienne de tandem.
 Kieran Modra (1972-2019), athlète, nageur et coureur cycliste handisport australien.
 Tania Modra (1975-), coureuse cycliste australienne de tandem.

Homonymie de patronyme